Plus FM é uma rede de rádio brasileira sediada em Fortaleza, capital do estado do Ceará. A rádio foi fundada em 23 de março de 2013 e pertence ao Don7 Media Group, de propriedade do jornalista e empresário Donizete Arruda. A emissora conta com filiadas em Aracati, Cascavel, Crateús, Redenção, Iguatu, Paraipaba, Santa Quitéria e Sobral.

Emissoras 
A rede é composta pelas seguintes emissoras:

Antigas emissoras

Controvérsias 
No dia 14 de junho de 2018, é publicado no Diário Oficial do Município de Sobral o Decreto n.º 2055, assinado pelo prefeito Ivo Gomes, que desapropria o terreno onde está instalada a sede da filial da Plus FM em Sobral. Na época, a ação fazia parte do Projeto de Urbanização do Alto do Cristo, que previa uma requalificação da região do Alto do Cristo. O decreto foi definido como "ditatorial" pelo site Ceará News 7, pertencente ao grupo que controla a rádio, uma vez que atacaria emissoras que são críticas à gestão de Ivo Gomes, no caso a Plus FM e a Paraíso FM, que também recebeu decreto de desapropriação de terreno.

Ligações externas 
 
 
 

Redes de rádio do Brasil
Estações de rádio fundadas em 2013